Storflyet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storflyet, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (2,7 ha)
Storflyet, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn